B 999 steht für:

 die verwaltungsinterne Bezeichnung der Roßfeldhöhenringstraße
 den Projektnamen für die Ortsumgehung Rödental